Matthison ist der Familienname folgender Personen: 

 Edith Wynne Matthison (1871–1955), englische Schauspielerin
 Gottfred Matthison-Hansen (1832–1909), dänischer Organist 
 Hans Matthison-Hansen (1807–1890), dänischer Komponist

Siehe auch:

 Mathiesen, Mathisen, Matthiesen
 Matthisson 
 Matteson